Miran Zupančič (ur. 11 listopada 1989 w Zagorju) – słoweński skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Reprezentant klubu SK Zagorje. Uczestnik zimowej uniwersjady (2013 i 2015). Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2016/2017, trzeci w LPK 2014 i PK 2014/2015.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych debiutował jako czternastolatek. 4 lipca 2003 zajął 35. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w słoweńskim Velenje. W 2006 zdobył pierwsze punkty FIS Cup – 21 stycznia był 15. w Ljubnie.

W 2012 na skoczni w Oberstdorfie ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 202 metry.

Pierwsze punkty w Pucharze Kontynentalnym zdobył ponad 9 lat po debiucie. 28 grudnia 2012 zajął 26. miejsce w Engelbergu. 13 stycznia 2013 stanął po raz pierwszy na podium zawodów tej rangi, zajmując 3. miejsce w Sapporo. 3 lutego 2013 zadebiutował w Pucharze Świata. Na skoczni mamuciej Čerťák w Harrachovie zajął 39. miejsce. Był to jedyny w karierze Zupančiča występ w konkursie głównym tego cyklu.

W sezonie 2014/2015 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zarówno letniej, jak i zimowej części Pucharu Kontynentalnego. Łącznie w trakcie sezonu siedmiokrotnie stawał na podium cyklu, z czego pięciokrotnie latem. W Pucharze Kontynentalnym 2016/2017 pięciokrotnie stawał na podium, w tym dwukrotnie na najwyższym stopniu. W klasyfikacji generalnej cyklu zajął 2. miejsce. W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2017 trzy razy zajmował lokaty w pierwszej trójce.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystartował we wrześniu 2018, zajmując pozycje w piątej dziesiątce w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams

Od sezonu 2018/2019, wspólnie z Jaką Rusem, pełni funkcję asystenta trenera Jure Radelja w reprezentacji Chin.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Zupančiča na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1989